Artemón puede referirse a

Artemón de Clazómenas: ingeniero militar griego activo entre 469 y 429 a. C.
Artemón (pintor): pintor griego de finales del siglo I a. C.
Artemón (hereje): hereje antitrinitario (230-siglo III).
Artemón (sosias de Antíoco): personaje sirio conocido por su parecido con Antíoco II Theos (siglo III a.C.).
Artemón el Periforeta: poeta griego del siglo V a. C. 
Artemón de Pérgamo: escritor griego del siglo II d. C.
Artemón de Cícico: poeta griego.

Enlaces externos